Weather – album del gruppo musicale polacco Neuma, pubblicato nel 2006
 Weather – album del gruppo musicale statunitense Huey Lewis and the News, pubblicato nel 2020
 Weather – album del musicista statunitense Tycho, pubblicato nel 2019
 Weather Report – gruppo fusion degli anni settanta e ottanta

Pagine correlate 
 Heavy Weather (disambigua)